Уи́нтон А́лан Ваи Ру́фер (; род. 29 декабря 1962, Веллингтон) — новозеландский футболист и тренер. Выступал за сборную Новой Зеландии и большое число клубов из разных стран. Считается многими лучшим футболистом Новой Зеландии и Океании всех времён; признан лучшим футболистом Океании XX века по версии МФФИИС. Внесён в  в 2006 году.

Достижения

Командные 
 «Веллингтон Дайамонд Юнайтед»
 Чемпион Новой Зеландии (победитель New Zealand National Soccer League): 1981

 «Арау»
 3-е место в чемпионате Швейцарии: 1987/88

 «Грассхопперс»
 2-е место в чемпионате Швейцарии: 1988/89
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1988/89

 «Вердер»
 Чемпион Германии: 1992/93
 2-е место в чемпионате Германии: 1994/95
 3-е место в чемпионате Германии: 1990/91
 Обладатель Кубка Германии: 1990/91, 1993/94
 Обладатель Суперкубка Германии: 1994
 Обладатель Кубка кубков: 1991/92

 «Кайзерслаутерн»

 Победитель Второй Бундеслиги: 1996/97

Личные 
 Лучший молодой футболист Новой Зеландии: 1981, 1982
 Футболист года в Океании: 1989, 1990, 1992
 Лучший футболист Океании XX века по версии МФФИИС

Государственные награды 
Награждён в 2008 году новозеландским орденом «За заслуги» (New Zealand Order of Merit), звание «компаньон» (CNZM, третья из пяти степеней ордена), за заслуги перед футболом.

Семья 
Родители — Артур Руфер и Анне Иви-Нгати Пороу Кэмпбелл. Старший брат Шейн — также футболист и тренер, играл за новозеландскую сборную. Сын Шейна и племянник Уинтона Алекс Руфер также стал игроком национальной сборной. Жена Лайза, сыновья Калеб и Джошуа, оба сына также футболисты.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ex-canaries.co.uk/players/rufer.htm
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Мирамар Рейнджерс»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Арау»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Сентрал Юнайтед»
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Игроки ФК «Норт-Шор Юнайтед»
Игроки ФК «Нью Зиленд Найтс»
Футбольные тренеры Новой Зеландии
Тренеры ФК «Нью Зиланд Найтс»
Тренеры сборной Папуа — Новой Гвинеи по футболу